Солда́тский сельсовет:

 Солдатский сельсовет — в Горшеченском районе Курской области.
 Солдатский сельсовет — в Фатежском районе Курской области.
 Солдатский сельсовет — в Тербунском районе Липецкой области.
 Солдатский сельсовет — в Волоколамском районе Московской области (упразднён в 1939 году).